Phlox kan syfta på

Phlox (släkte) – ett växtsläkte i familjen blågullsväxter
Dr. Phlox – en rollfigur i TV-serien Star Trek: Enterprise